Премонре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 90 км на південний схід від Ам'єна, 16 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 225 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 483,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Премонре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Премонре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена